Barneville est un toponyme normand, dont le premier élément Barne- représente l'anthroponyme vieux danois Barni (surnom signifiant « l'enfant ») et le second l'ancien français vile (> ville) au sens de « domaine rural ».

Il constitue une partie du nom de trois communes ainsi que celui de plusieurs hameaux et lieux-dits :

 Barneville-la-Bertran, commune française du Calvados, nommée simplement Barneville jusqu'en 1995.
 Barneville-sur-Seine, commune française de l'Eure
 Barneville-Carteret, commune française de la Manche, résultat de la fusion en 1965 des anciennes communes de Barneville-sur-Mer (nommée simplement Barneville jusqu'en 1962) et de Carteret.

Voir aussi 
 Banneville-sur-Ajon, commune française du Calvados
 Banneville-la-Campagne, commune française du Calvados